

Дженесіо — місто, штат Іллінойс
 Дженесіо — місто, штат Канзас
 Дженесіо — місто, штат Нью-Йорк
 Дженесіо — селище, штат Нью-Йорк